Zářečí je často název části obce nacházející se za řekou. Tento název nese více míst:

 Zářečí nad Svitavou – část města Březová nad Svitavou v okrese Svitavy
 Zářečí (Bechyně) – část města Bechyně v okrese Tábor, podle které se starý (nízký) bechyňský most nazývá Zářečský most; v adresách se název této čtvrti používá jako název ulice
 Zářečí u Horažďovic – jedno z katastrálních území města Horažďovice v okrese Klatovy
 název lokality, ulice apod. v obcích Vamberk, Mirotice, Luže, Nové Město nad Metují, v zahraničí čtvrť litevské metropole Vilniusu Užupis (polsky Zarzecze, rusky Заречье, v českém překladu Zářečí)

Související články 
 Záříčí
 Závodí
 Zámostí